Доњи Корићани може бити:

 Доњи Корићани (Кнежево), насељено мјесто у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Доњи Корићани (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ